Сезон 1999/2000 стал для Рома 67-м в Чемпионате Италии. Так и не получившись что-то выиграть с командой за 2 сезона, пост главного тренера покинул Зденек Земан. На его место был назначен бывший тренер «Милана» Фабио Капелло. Именно он смог преподать команде ту игру, которая позволяла побеждать и находиться на высоких позициях. Однако в свой первый сезон Капелло не смог привить команде нужный ему футбол и закончил с ней первенство на 6-м месте.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1999/2000
Рома